Мартин Шулек (; ) — словацкий футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за словацкий клуб «Тренчин».

Клубная карьера 
Мартин — уроженец Тренчина и футболом занимался только в своём родном городе. Перед сезоном 2015/2016 был переведён в основную команду.

20 сентября 2015 года дебютировал в чемпионате Словакии в поединке против «Слована», который завершился нулевой ничьей. Мартин появился на поле в основном составе и был заменён на 72-ой минуте. Вместо него вышел Якуб Холубек.

Мартин быстро стал основным игроком и одним из лидеров обороны «Тренчина». Всего за сезон он принял участие в 21 матче и даже смог единожды отличиться. На его счету забитый мяч в поединке против «Жилины», который состоялся 13 мая 2016 года. По итогам года вместе с «Тренчином» чемпионом Словакии.

Достижения 
 «Тренчин»
 Чемпион Словакии: 2015/16

Карьера в сборной 
С 2015 года Мартин привлекается в юношеские сборные Словакии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Словакии
Игроки ФК «Тренчин»